Кавабата — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кавабата, Масато (род. 15 октября 1977, Осака, Япония) — на данный момент профессиональный автогонщик выступающий за Японию.
 Кавабата, Томоэ (род. 12 января 2002, Ниссин, Япония) — японская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
 Кавабата, Ясунари (11 июня 1899 года — 16 апреля 1972 года) — японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.